Jante — peça de automóvel
Rio Aro — da Venezuela
Aros — povo africano
ARO (veículo) — marca romena de veículos 
AROS — uma implementação open source das APIs AmigaOS 3.1

Desambiguações de siglas